Ženská čtyřhra Serbia Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník ženské srbské události na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Srbek Aleksandra Krunićová a Nina Stojanovićová, který ve finále zdolal nenasazené belgické partnerky Greet Minnenovou a Alison Van Uytvanckovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Krunićová na okruhu WTA Tour vybojovala pátý deblový titul a pro Stojanovićovovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Věra Zvonarevová (semifinále)  Sü I-fan /  Čang Šuaj (semifinále)''
  Aleksandra Krunićová /  Nina Stojanovićová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serbia Open 2021